Gradovi u Rumunjskoj:
  (Alba, Rumunjska), županija Alba
  (Bihor, Rumunjska), županija Bihor